Раків — село в Мінській області Білорусі; в минулому — магнатське та воєводське місто.
 Раків — село в Івано-Франківській області України.
 Раків або Ракув — назва низки населених пунктів у Польщі.

Див. також 
 Раков